Замок Святого Георгія — замок в Лісабоні (Португалія)
 Замок Святого Георгія — замок на о. Кефалонія (Греція)
 Замок Святого Георгія — замок в м. Превеза (Греція)